Die Egyptian Premier League 1984/85 war die 29. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 19. Mal al Ahly Kairo. El-Olympi und Gazl Domiyat stiegen ab. Neu in der Liga waren El Mansoura SC und Gazl Domiyat.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1984/85